Browns Mound bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Browns Mound (Madison County, Illinois)
 Browns Mound (Scott County, Illinois)